Desa Sukanagalih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukanagalih (administrativ by i Indonesien, lat -6,70, long 107,05), Jawa Barat, 
 Desa Sukanagalih (administrativ by i Indonesien, lat -7,22, long 108,17), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar